Пре́твич () — польская фамилия. 

Известные носители:
 Претвич, Бернард (ок. 1500—1562) — военный и государственный деятель Речи Посполитой.
 Претвич, Якуб (ок. 1546—1613) — военный и государственный деятель Речи Посполитой.

См. также 
 Прествич
 Притвиц